Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2006, hölls i Tokyo och Yokohama, Japan, under 10–17 december 2006. Segrare blev brasilianska SC Internacional efter 1-0 i finalen mot FC Barcelona. 

Turneringen vanns av brasilianska SC Internacional, som finalslog spanska FC Barcelona med 1-0.

Kvalificerade lag 
Sex klubbar från de sex olika konfederationerna. Klubbarna är regerande klubblagsmästare i sina respektive konfederationer. Följande klubbar var kvalificerade:

Format 
Turneringens format är en utslagningstävling. Varje lag spelar två eller tre matcher. De regerande mästarna från de fyra "sämre" confederationerna går in i turneringen i kvartsfinalerna. Förlorarna i kvartsfinalerna spelar sedan match om femte/sjätte plats. Vinnarna i kvartsfinalerna möter de regerande mästarna från Sydamerika och Europa i semifinalerna. Vinnarna i semifinalerna spelar final, medan förlorarna spelar match om tredje pris.

Det officiella namnet på turneringen är FIFA Club World Cup.

Matcher

Spelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om femteplats

Match om tredjepris

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar

2006 i Japan
Fotbollsåret 2006
Internationella fotbollstävlingar i Japan
2006
WP:Projekt Japan
Sportevenemang i Tokyo
Sportevenemang i Yokohama
Tokyo under 2000-talet
Yokohama under 2000-talet